Noa eller NOA kan syfta på:

 Noa – en profet i Gamla testamentet
 Noa – ett förnamn, se Noah (namn)
 NOA – en avdelning inom Polismyndigheten i Sverige, se Nationella operativa avdelningen
 Noaord – omskrivning för något som är tabu

Se även
 Noas ark – det stora flytetyg som, enligt första Moseboken i Bibeln, byggdes av Noa
 Noah – flera betydelser
 Nuh – en profet inom islam, arabiska namnformen av Bibelns Noa
 Gubben Noach – barnvisa och en visa av Bellman